Швальм ():

Топоним 
 Швальм (приток Мааса) — река в Германии, протекает по земле Северный Рейн-Вестфалия.
 Швальм (приток Эдера) — река в Германии, протекает по земле Гессен.

Фамилия 
 Швальм, Оскар (1856—1936) — немецкий композитор и музыкальный издатель.
 Швальм, Ханс (1900—1992) — немецкий географ, сотрудник Аненербе, гауптштурмфюрер СС.
 Швальм, Эрика (1941—2005) — немецкий хайдзин.